Le terme décharge électrique désigne des phénomènes variés.
 Un élément ou composant électrique chargé (batterie d'accumulateurs, condensateur…) perd sa charge plus ou moins lentement, en transférant sa charge électrique à un consommateur d'électricité (lampe, moteur…).
 Lorsqu'un humain ou un animal est soumis à une électrisation, généralement accidentelle, on dit qu'il subit une décharge électrique.
 Les nuages d'orages se déchargent violemment, entre eux ou avec la terre, sous forme de foudre.
 Si on établit une tension suffisante entre deux électrodes placées dans un gaz, il se produit une décharge électrique (passage d’un courant électrique). Les manifestations de cette décharge varient avec la pression du gaz (cf. Loi de Paschen). L’étude de ce phénomène relève de la physique des plasmas. Au , les expériences sur les décharges électriques dans les gaz raréfiés ont conduit à la découverte de l'électron et des rayons X. Dans ce cas, on parle aussi fréquemment de l'arc électrique.

Voir aussi 
 Décharge électrostatique

Decharge electrique